Amphianthus är ett släkte av koralldjur. Amphianthus ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Amphianthus